Marić (eingedeutscht und anglisiert auch Maric) ist ein serbokroatischer Familienname folgender Personen:

 Aleks Marić (* 1984), serbischer Basketballspieler
 Aleksandar Maric (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Aleksandar Marić (Tennisspieler) (* 1984), bosnischer Tennisspieler
 Alisa Marić (* 1970), serbische Schachspielerin
 Dave Maric (* 1970), britischer Pianist und Komponist
 Dean Maric (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Enver Marić (* 1948), jugoslawischer Fußballspieler
 Leo Marić (* 1974), jugoslawischer Fußballspieler
 Jago Marić (* 1979), kroatischer Fußballspieler
 Lieserl Marić (* 1902; † unbekannt), Tochter von Mileva Marić und Albert Einstein
 Ljubica Marić (1909–2003), jugoslawische Komponistin
 Ljubomir Marić (* 1950), serbischer Politiker (SPS)
 Luca Maric (* 1965), deutscher Schauspieler serbischer Herkunft

 Marijo Marić (* 1977), kroatischer Fußballspieler
 Marino Marić (* 1990), kroatischer Handballspieler

 Mateo Marić (* 1998), bosnischer Fußballspieler
 Mijat Marić (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Milan Marić (* 1990), serbischer Filmschauspieler
 Mileva Marić (1875–1948), serbisch-schweizerische erste Ehefrau Albert Einsteins
 Miloš Marić (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Rudolf Marić (1927–1990), jugoslawischer Schachmeister und Schachbuchautor
 Tomislav Marić (* 1973), kroatischer Fußballspieler
 Žana Marić (* 1989), kroatische Handballspielerin